Ženská dvouhra Wuhan Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže wuchanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla francouzská tenistka Caroline Garciaová, kterou ve druhém kole vyřadila Češka Kateřina Siniaková.

Vítězkou se při svém prvním wuchanském startu stala 20letá Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala estonskou tenistku Anett Kontaveitovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3, když nečelila žádné brejkové hrozbě. V probíhající sezóně si po triumfu na Connecticut Open 2018 připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo také druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk posunul obě finalistky na nová kariérní maxima, když Sabalenkové v následném vydání žebříčku patřila 16. příčka a Kontaveitové 21. místo.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2018
Tenis v Číně v roce 2018